Tomm Bauer est un acteur américain qui est connu pour avoir joué le rôle de Danny Morgan dans Abraham Van Helsing.

Biographie

Notes et références

Liens externes 
 Site web officiel

 Twitter

Acteur américain